Mala jezik može označavati:
Mala (kainji jezik), nigersko-kongoanski jezik iz Nigerije
Mala (croisilles jezik), transnovogvinejski jezik iz Papue Nove Gvineje